Toronto Maple Leafs (celým názvem: Toronto Maple Leaf Hockey Club, zkráceně: Maple Leafs, nebo jen Leafs) je profesionální kanadský klub ledního hokeje, který sídlí v Torontu v provincii Ontario. Do NHL vstoupil v jejím inauguračním ročníku 1917/18 a hraje v Atlantické divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Scotiabank Arena (původně Air Canada Centre) s kapacitou 20 270 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Toronto je jedním z tzv. Původní šestky (orig.: Original Six, šestice původních klubů NHL). Toronto Maple Leafs je prvním klubem NHL, jehož hodnota dosáhla v tradičním přehledu časopisu Forbes hranice miliardy dolarů. V roce 2018 je hodnota klubu podle časopisu Forbes 1,45 miliardy dolarů. Největší rivalita panuje s kluby Montreal Canadiens, Detroit Red Wings, Ottawa Senators a Boston Bruins.

V roce 2022 čeká klub na vítězství ve Stanley Cupu již 55 let, nejdéle ze všech klubů v NHL.

Přímými předchůdci klubu byly Toronto Arenas (1917–1919) a Toronto St. Patricks (1919–1927). Farmářskými kluby jsou Toronto Marlies hrající AHL a Newfoundland Growlers z ECHL.

Úspěchy 
 Vítěz Stanley Cupu (13×)
 1917/18, 1921/22, 1931/32, 1941/42, 1944/45, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1950/51, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1966/67
 Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (2×)
 1947/48, 1962/63
 Vítěz kanadské divize (4×)
 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38
 Vítěz severovýchodní divize (1×)
 1999/00

Individuální trofeje 
Zdroj:

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v Toronto Maple Leafs

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Toronto Maple Leafs na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 
 České fanouškovské stránky o týmu 

 
Kanadské kluby ledního hokeje
Kluby ledního hokeje založené v roce 1917
Kanadské kluby NHL
Sportovní kluby v Ontariu
Sport v Torontu